«Money on My Mind» () — песня британского исполнителя Сэма Смита, изданная в качестве второго сингла с его дебютного альбома In the Lonely Hour. Сингл вышел в Британии 16 февраля 2014 года.

«Money on My Mind» добралась до вершины британского хит-парада и вошла в чарты Ирландии, Австрии, Бельгии и других стран.

Информация о песне 
Автором песни стал сам Сэм Смит, а также Бен Эш. Видеоклип «Money on My Mind», режиссёром которого стал Джейми Трейвз, вышел на YouTube 12 января 2014 года. Клип был снят в казино в Лас-Вегасе.

В рецензии от Digital Spy песне была дана нейтральная оценка, композиция была охарактеризована «ленивый поиск хука».

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

|-
!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология издания

Примечания 

Синглы Capitol Records
Песни 2014 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Сэма Смита
Песни, написанные Сэмом Смитом